La Villeneuve est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 La Villeneuve (Creuse), commune française de la Creuse
 La Villeneuve (Haute-Saône), ancienne commune française de la Haute-Saône, aujourd'hui intégrée à La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize
 La Villeneuve (Saône-et-Loire), ancienne commune française de Saône-et-Loire, aujourd'hui partie de la commune de Clux-Villeneuve
 La Villeneuve (Grenoble), un grand ensemble d'urbanisation de Grenoble
 Presqu'île de la Villeneuve, un site naturel de Séné (Morbihan) 
 Marais de La Villeneuve, un ancien marais salant proche du golfe du Morbihan au Hézo (Morbihan) 
 Hippodrome de la Villeneuve, autre nom de l'hippodrome de Rambouillet, un champ de courses de Rambouillet (Yvelines)
 La Villeneuve-au-Châtelot, commune française de l'Aube
 La Villeneuve-au-Chêne, commune française de l'Aube
 La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize, commune française de la Haute-Saône
 La Villeneuve-en-Chevrie, commune française des Yvelines
 La Villeneuve-lès-Charleville, commune française de la Marne
 La Villeneuve-les-Convers, commune française de la Côte-d'Or
 La Villeneuve-sous-Thury, commune française de l'Oise

Patronyme

Voir aussi 

 
 Villeneuvette
 Lavilleneuve-au-Roi, ancienne commune française de la Haute-Marne, intégrée à Autreville-sur-la-Renne
 Lavilleneuve-aux-Fresnes, ancienne commune française de la Haute-Marne, intégrée à Colombey-les-Deux-Églises

Homonymie de toponyme